Fortune Cookie (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
 Fortune Cookie (single), een nummer uit 2015 van de Belgische zangers Emma Bale en Milow
 The Fortune Cookie, een Amerikaanse komische film uit 1966
 Gelukskoekje, een krokant koekje met binnenin een papiertje
 Fortune Cookie (2016), Amerikaanse film uit 2016